Oude Kerk (Delft), kerk in Delft, ook wel de Oude Jan genoemd
 Oude Jan (Velp), kerk in de Gelderse plaats Velp